Joseph Anderson kan syfta på bland andra:

 Joseph Anderson (arkeolog) (1832–1916), skotsk arkeolog
 Joseph Anderson (politiker) (1757–1837), amerikansk senator
 Joseph Gaudentius Anderson (1865–1927), amerikansk romersk-katolsk biskop
 Joseph H. Anderson (1800–1870), amerikansk kongressledamot
 Joseph R. Anderson (1813–1892), amerikansk sydstatsgeneral
 Joseph T. Anderson (född 1946), amerikansk marinkårsgeneral

Se även 

 Josef Andersson